L'édition 2020 du tournoi de tennis de Long Island se déroule du 10 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Japonais Kei Nishikori et de l'Américain Sam Querrey. Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Damir Džumhur et Dominik Köpfer.

Lauréats 
En simple, Kyle Edmund remporte le  ATP de sa carrière en s'imposant face à Andreas Seppi en finale.

En double, Dominic Inglot et Aisam-Ul-Haq Qureshi remportent le tournoi en battant en finale Steve Johnson et Reilly Opelka. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Long Island
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Long Island
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en février 2020